Adelhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Adelhardt (* 1964), deutsche Journalistin
 Sebastian Adelhardt (* 1979), deutscher Kirchenmusiker und Organist, und seit 2012 Chordirektor und Organist in St. Peter (München)